

Personnalités 

 Ligier Richier (v. 1500-1567), sculpteur français ;
 Gérard Richier (1534-1600), sculpteur français, fils du précédent ; 
 Claude Richier (1805-1872), homme politique français ;
 Germaine Richier (1902-59), sculptrice française ;
 Arthur Richier (1922-2021), élu local français.

Entreprises 
 Richier : constructeur d'engins de travaux publics français.